Flaggberget kan syfta på:

 Flaggberget – en kulle, se Tyludden
 Flaggberget, Göteborg – en gata i Göteborg
 Flaggberget, Sjundeå – en kulle i Sjundeå  i Finland